Домовина може бити:

 
 Домовина (издавачко предузеће), лужичкосрпско издавачко предузеће
 Домовина (организација), национална организација Лужичких Срба
 Домовина (химна), химна Маурицијуса 
 Домовина (ТВ серија), америчка ТВ серија

Види још